William Whitney kan syfta på bland andra:

* William Channing Whitney (1851–1945), amerikansk arkitekt
 William Collins Whitney (1841–1904), amerikansk politiker och finansman
 William Dwight Whitney (1827–1894), amerikansk filolog och lexikograf